— японский самурайский род периодов Сэнгоку и Эдо.

История 
По родовым преданиям Асано были боковой ветвью самурайского рода Токи, потомков Минамото-но Ёримицу из династии Сэйва Гэндзи. Их родиной называют или село Асано уезда Нива провинции Овари, или село Асано уезда Токи провинции Мино.

Первые упоминания про Асано датируются XIV веком, когда правнук Токи Мицунобу, Токи Мицутоки, называл себя «Асано Дзиро». Его считают патриархом рода Асано. Однако связь этого самурая с Асано Нагакацу, воином XVI века и продолжателем рода, неизвестна.

Асано Нагакацу служил лучником у Оды Нобунаги. Он был женат на дочери Сугихары Иэтоси, Фуку, и не имел родных детей. Поэтому пара усыновила Ясуи Нагаёси, сына сестры Нагакацу и Ясуи Сигэцугу, который потом сменил имя на Асано Нагамаса. Также они удочерили двух племянниц Фуку, Нэнэ и Яю. Впоследствии Нэнэ стала главной женой Тоётоми Хидэёси, будущего объединителя Японии.

Яя вышла замуж за своего сводного брата, Асано Нагамасу, который стал следующим главой рода Асано и служил, как и его отец, лучником у Нобунаги. Однако вскоре по приказу своего хозяина он был переведён под команду Хидэёси и в 1573 году получил от него годовую плату в размере 120 коку риса. В 1582 году Нагамаса был назначен владельцем замка Сакамото в провинции Оми, а в 1587 году — владельцем замка Обама в провинции Вакаса. В 1593 году, благодаря своим подвигам и семейным связям, Асано получил от Хидэёси удел в 220 тысяч коку с центром в замке Футю провинции Каи.

В 1598 году, перед смертью сюзерена, Нагамаса был включён в Совет пяти надзирателей, органа главных администраторов рода Тоётоми, а в 1600 году принял участие в битве при Сэкигахара на стороне восточной коалиции под командованием Токугавы Иэясу.

После утверждения сёгуната Токугава, старший сын Нагамасы, Асано Ёсинага, за поддержку сил Токугавы в бою при Сэкигахара получил от сёгуна провинцию Кии с центром в замке Вакаяма и с доходом в размере 370 650 коку.

Его власть унаследовал младший брат, Асано Нагаакира, который в 1619 году был переведён центральной властью в Хиросиму в провинции Аки. Нагакира превратил эти земли в оплот рода Асано. Его потомки руководили Хиросимой до 1869 года.

Третий сын Асано Нагамасы, Асано Нагасигэ, получил в управление Ако-хан с доходом в 53 000 коку в провинции Харима. С этой ветвью Асано связан инцидент с ронинами Ако, которые стали образцом самурайской преданности и чести в Японии.

Асано руководили также в Миёси-хане и Хиросима-Синдэн-хане, дочерних ханах Хиросимы.

Главы рода Асано

Хиросима-хан

См. также 
 Хиросима-хан

Примечания

Литература 
 
 
 東京帝國大學文科大學史料編纂掛編　『淺野家文書』　（大日本古文書 : 家わけ　第2）、東京: 東京帝國大學、　1906年
 頼杏坪編 『芸藩通志』　東京: 国書刊行会、1981年
 土井作治著 『幕藩制国家の展開 : 広島藩･福山藩を中心として』　広島: 渓水社、1985年
 勝矢倫生著　『広島藩地方書の研究』　京都: 英伝社、1999年
 橋本素助, 川合鱗三編　『芸藩志拾遺』　東京: 文献出版、1978年

Ссылки 
 Общая информация о роде Асано